Romeo & Juliet steht für:

 Romeo & Juliet (1994), britischer Fernsehfilm von Alan Horrox
 Romeo & Juliet (2021), britischer Fernsehfilm von Simon Godwin

Siehe auch:
 Roméo et Juliette
 Romeo und Julia (Begriffsklärung)